A Taça Chico Science foi a 2ª edição da competição que foi disputada no dia 24 de janeiro, no Estádio Arruda, com partida única entre Santa Cruz e Flamengo.

Transmissão 

 : Esporte Interativo

Regulamento

A competição é disputada em partida única realizada no estádio do Arruda com o time do  e outro time participante do torneio amistoso e o vencedor da partida e o campeão mas que houve empate o titulo e decidido na disputa de pênaltis e o vencedor sera o campeão.

Formato

O formato da competição de 2016 foi organizado em partida única realizada no estádio do Arruda com o time do  e outro time participante foi o  e o vencedor da partida seria o campeão mas ser houvesse empate o titulo e a ser decidido na disputa de pênaltis e o vencedor sera o campeão.

A Partida

Campeão

Referências 

Taça Chico Science